Пейроль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Од
 Пейроль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ґар
 Пейроль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн